Грюнштадт () — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Бад-Дюркхайм. Подчиняется управлению фербандсфрайе Штадт.  Население составляет 13 050 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,09 км². Официальный код  —  07 3 32 024.

Город подразделяется на 3 городских района.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца